Pictured Life è il quarto singolo pubblicato dagli Scorpions.

Il disco è stato distribuito solo in Giappone, dove l'album di provenienza Virgin Killer riscuoteva un successo tale da vincere il disco d'oro.

Tracce
 Pictured Life (Meine, Roth, Schenker) - 3:23
 Catch Your Train (Meine, Schenker) - 3:32

Testo 
Ooh! Dark meditation,
Your second sight can show my light
In a crystal ball.
Sweet are the days, intoxication
Crow-black the nights caging my mind
Behind the wall.

Into the rock through walls of red dreams
Into the rock to find the cream
Into the rock through walls of red dreams
Pictured life from yesterday.

Ooh! Dark meditation,
Deep down inside a stream of light
Begins to flow.
Sweet are the days, intoxication
Crow-black the nights caging my mind
Behind the wall.

Into the rock through walls of red dreams
Into the rock to find the cream
Into the rock through walls of red dreams
Pictured life from yesterday.

Pictured life, pictured life
Pictured life from yesterday ...

Formazione
 Klaus Meine: Voce
 Ulrich Roth: Chitarra
 Rudolf Schenker: Chitarra
 Francis Buchholz: Basso
 Rudy Lenners: Batteria

Collegamenti esterni